Lazebník může být:

 příslušník řemesla zvaného lazebnictví, viz lázeň

v kultuře
 Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) – opera skladatele Giovanniho Paisiella, premiéra v roce 1782 v Petrohradu
 Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) – nejznámější opera Gioacchina Rossiniho z roku 1816
 Lazebník sevillský (film, 1933) – francouzský filmový přepis stejnojmenné opery z roku 1933
 Lazebník sevillský (film, 1946) – italský filmový záznam stejnojmenné opery z roku 1946
 Lazebník sibiřský – rusko-francouzsko-italsko-český koprodukční film z roku 1998, režie Nikita Michalkov